Ива́н Ви́кторович Довго́дько (15 января 1989, Киев) — украинский гребец, выступает за сборную Украины по академической гребле с 2010 года. Участник летних Олимпийских игр в Лондоне, чемпион Европы и мира, многократный победитель и призёр этапов Кубка мира, регат национального значения. На соревнованиях представляет спортивный клуб «Дзержинка», заслуженный мастер спорта Украины.

Биография 
Иван Довгодько родился 15 января 1989 года в городе Киеве, Украинская ССР. В детстве увлекался баскетболом, плаванием, байдаркой. Поскольку оба его родителя в прошлом были гребцами, сын со временем тоже пошёл в академическую греблю. Серьёзно заниматься этим видом спорта начал с двенадцати лет, проходил подготовку на киевской гребной базе «Зенит» под руководством тренера Раисы Семёновны Кирилловой, позже состоял в днепродзержинском спортивном клубе «Дзержинка», тренировался у Максима Анатольевича Мулярчука.

Первого серьёзного успеха добился в 2005 году, когда попал в юношескую сборную Украины и побывал на юниорском чемпионате мира в немецком Бранденбурге, откуда привёз медаль бронзового достоинства, выигранную в зачёте парных четырёхместных экипажей. Год спустя в той же дисциплине был четвёртым на юниорском первенстве мира в Амстердаме, ещё через год выиграл бронзу на аналогичных соревнованиях в Пекине, но на сей раз в двойках. В 2009 году выступал на молодёжном чемпионате мира в чешском городе Рачице, где стал серебряным призёром в четвёрках.

На взрослом международном уровне дебютировал в сезоне 2010 года, после того как на молодёжном чемпионате мира в Бресте выиграл ещё одну бронзу. Пробившись в основной состав украинской национальной сборной, съездил на взрослый чемпионат Европы в португальский город Монтемор-у-Велью, где тоже стал бронзовым призёром, и на чемпионат мира в Новую Зеландию, где в парных четвёрках закрыл десятку сильнейших. В 2011 году добыл бронзу на этапе Кубка мира в Мюнхене, одержал победу на молодёжном чемпионате мира в Амстердаме, занял двадцать второе место в зачёте взрослого первенства мира, прошедшего на Бледском озере в Словении, финишировал четвёртым на первенстве Европы в болгарском Пловдиве. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне — с четырёхместным парным экипажем, куда также вошли гребцы Сергей Гринь, Константин Зайцев и Владимир Павловский, дошёл до утешительного финала «Б» и расположился в итоговом протоколе на девятой строке. Кроме того, в этом сезоне выиграл серебряную медаль на чемпионате Европы в итальянском Варесе.

После лондонской Олимпиады Довгодько остался в основном составе украинской национальной сборной и продолжил принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 2013 году в парных четвёрках он занял четвёртые места на европейском первенстве в испанской Севилье и на мировом первенстве в корейском Чхунджу. Сезон 2014 года получился одним из самых успешных в его карьере — в четвёрках последовали победы на чемпионате Европы в сербском Белграде и на чемпионате мира в Амстердаме. За выдающиеся спортивные достижения он удостоен почётного звания «Заслуженный мастер спорта Украины».

Имеет высшее образование, окончил Киевский политехнический институт, где обучался на факультете биотехнологии и биотехники. Его младшая сестра Наталия Довгодько тоже является знаменитой гребчихой, олимпийская чемпионка 2012 года в гонках парных четвёрок.

Награды 
 «Орден Данилы Галицкого» — За  достижение высоких спортивных результатов на XXVII летних Олимпийских играх в Казане, самоотверженность и волю к победе, подъём международного авторитета Украины.

Примечания

Ссылки 
 
 

Гребцы (академическая гребля) Украины
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2012 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по академической гребле
Чемпионы Европы по академической гребле
Заслуженные мастера спорта Украины
Выпускники Киевского политехнического института